«Тазит» — неоконченная поэма Александра Пушкина, опубликованная после его смерти.

Сюжет 
Действие поэмы происходит на Кавказе. Заглавный герой — сын вождя черкесов, воспитанный в Чечне. Он возвращается в родную семью и отвергает черкесские традиции: отказывается мстить за погибшего брата. Тогда родное племя изгоняет Тазита. Поэма осталась незаконченной, но в одном из вариантов финала главный герой встречается с христианским миссионером.

История создания 
Пушкин написал отдельные главы поэмы «Тазит» в конце 1829 — начале 1830 годов наряду с другими произведениями о Кавказе. Позже он забросил работу над поэмой. Её текст был составлен Василием Жуковским после смерти Пушкина из черновых набросков, в некоторых случаях противоречивших друг другу.

Поэма создавалась во время пребывания Пушкина на Кавказских водах, где он останавливался ненадолго по пути в Арзрум, а на обратном пути пробыл там с 14 августа по 8 сентября, в 1829 г. Во время своего пробывания он интересовался бытом горцев-черкесов племени адыге и их ветви абадзехов (адехи в данной поэме).

Поэма основана на обычае «аталычества».

Публикация 
Впервые поэма под названием «Галуб» была опубликована уже после смерти Пушкина в журнале «Современник», т. VII, в 1837 году. Имя отца было искажено с «Гасуб» до «Галуб» по неизвестным причинам.

Примечания

Ссылки 

 Пушкин А. С. Тазит // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. (ФЭБ)

Поэмы Александра Пушкина
Литературные произведения по алфавиту
Книги по алфавиту
Поэмы 1830 года
Русская литература XIX века
Литературные произведения 1830-х годов
Литературные произведения 1830 года